Ašćerić ist der Familienname folgender Personen:

 Luka Ašćerić (* 1997), österreichisch-serbischer Basketballspieler
 Neno Ašćerić (* 1965), jugoslawisch-österreichischer Basketballspieler und -trainer